Plaats in Indonesië
 Tanggeran (Paninggaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Tanggeran (Sruweng), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tanggeran (Somagede), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Tanggeran (Tonjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java